Wineker ist der Name von

 Friedrich Wineker (?–1666), deutscher evangelischer Theologe (mit zahlreichen Namensvarianten) aus Rodenberg, Pastor in Hameln und Hannover, siehe Friedrich Winecker
 Josua Wineker (1639–1652), Namensgeber einer Chorknaben-Sage in Hannover, siehe Epitaph des Josua Wineker